Wwiedienskoje () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Wwiedienskoje – wieś w obwodzie jarosławskim
 Wwiedienskoje – wieś w obwodzie kostromskim
 Wwiedienskoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Wwiedienskoje – wieś w obwodzie leningradzkim
 Wwiedienskoje – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Wwiedienski – nazwisko
 Cmentarz Wwiedieński – moskiewska nekropolia

Strony ujednoznaczniające